Vodopóinoie (en rus: Водопойное) és un poble (un possiólok) de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 288 habitants. Pertany al districte rural de Saki.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea